Зефеніг (Оур), Зефеніг () — громада в Німеччині, розташована в землі Рейнланд-Пфальц.
 Зефеніг-бай-Ноєрбург () — громада в Німеччині, розташована в землі Рейнланд-Пфальц.